Beacham peut désigner :
 Debbie Beacham (1953-), surfeuse américaine.
 Stephanie Beacham (1947-), actrice anglaise.

Confusion 
 
 

Patronyme anglais